Rowland Hill – nauczyciel angielski, pomysłodawca wprowadzenia do obiegu znaczków pocztowych
 Rowland Hill – generał angielski z okresu wojen napoleońskich